Karl Niederberger ist der Name folgender Personen:

* Karl Niederberger (Nationalrat) (1847–1917), Schweizer Landwirt und Politiker 
 Karl Niederberger (Politiker, 1891) (1891–1975), österreichischer Arzt und Politiker